Nippe steht für:

 Nippe, Hofgruppe und bis 1914 eigenständige Gemeinde, heute Teil von Röhrigshof, Marktgemeinde Philippsthal (Werra), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen

Nippe ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Nippe (1883–1940), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer